Bosnië-Herzegovina
 Majdan (Fojnica), een plaats in de gemeente Fojnica in Bosnië-Herzegovina
 Majdan (Mrkonjić Grad), een plaats in de gemeente Mrkonjić Grad in Bosnië-Herzegovina
 Majdan (Šekovići), een plaats in de gemeente Šekovići in Bosnië-Herzegovina
 Majdan (Zavidovići), een plaats in de gemeente Zavidovići in Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Majdan (Dvor), een plaats in de Kroatische gemeente Dvor

Servië
 Majdan (Gornji Milanovac), een plaats in de Servische gemeente Gornji Milanovac
 Majdan (Novi Kneževac), een plaats in de Servische gemeente Novi Kneževac